

Geografia

Austria 
 Langen bei Bregenz – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Langen – dzielnica miasta Geestland w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Langen – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Offenbach
 Langen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland
 Langen Jarchow – dzielnica gminy Kloster Tempzin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Łęgi
 Łężce

Osoby 
 Christoph Langen 
 Ellen van Langen 
 Johann Ernst Langen
 Werner Langen